Evoğlu – centro abitato del distretto di Ağdam, in Azerbaigian
 Evoğlu – centro abitato del distretto di Tərtər, in Azerbaigian